Lorenzo Piani ist der Name folgender Personen:

* Lorenzo Piani (Schauspieler) (* 1944), italienischer Schauspieler
 Lorenzo Piani (Musiker) (1955–2016), italienischer Musiker